Personen
 Anne Haast, een Nederlandse schaakster,
 Cees Haast, een Nederlands wielrenner,
 Mark Haast,  een Nederlandse schaker,
 Julius von Haast, een Duits geoloog.

Topografie
Nieuw-Zeeland
 Haast (West Coast), plaats in de regio West Coast op het Zuidereiland,

Diversen
 Haast Onthoofde Henk,  een personage uit de verhalen rond Harry Potter.